Die Football League First Division 1957/58 war die 59. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 24. August 1957 und endete am 30. April 1958.

Die Wolverhampton Wanderers gewannen mit fünf Punkten Vorsprung vor Preston North End die zweite englische Meisterschaft in ihrer Vereinsgeschichte. Beide Aufsteiger Nottingham Forest und Leicester City konnten die Klasse halten; stattdessen mussten der AFC Sunderland und Sheffield Wednesday den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Blackburn Rovers und West Ham United ersetzt werden.

Abschlusstabelle 
!!EgS
||21
||18
||25
||23
||26
||20
||21
||22
||31
||22
||28
||24
||24
||25
||23
||25
||20
||28
||29
||24
||27
||30

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Die Meistermannschaft der Wolverhampton Wanderers 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1957/58 für die Wolverhampton Wanderers in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Im englischen Fußball wird meist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Besondere Vorkommnisse 
 Am 6. Februar 1958 kamen bei dem Flughafenunglück von München sieben Spieler von Manchester United ums Leben. 15 Tage später erlag zudem Duncan Edwards seinen schweren Verletzungen.

Literatur 
 Barry J. Hugman (Hrsg.): The PFA Premier & Football League Players’ Records 1946–1998. 5th edition. Queen Anne Press, Harpenden 1998, ISBN 1-85291-585-4.
 Tony Matthews, Les Smith: Wolves. The Complete Record. Breedon, Derby 1994, ISBN 1-85983-000-5.

Weblinks 
 England 1957-58 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

1957/58
Fußballsaison 1957/58